В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Рід 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Кріс Еверт (переможниця)
 Трейсі Остін (півфінал)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)

 Керрі Рід (фінал)
 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Кеті Мей (2-ге коло)
 Грір Стівенс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open